Powiat Keta – dawny powiat w prefekturze Hyōgo
 Powiat Keta – dawny powiat w prefekturze Tottori